Il toponimo Sutești o Șuțești può riferirsi a diverse località della Romania:
Șuțești, comune del distretto di Brăila
Sutești, comune del distretto di Vâlcea